Příjmení Holota nosí více významných osobností:

 János Holota (1890–1958) – československý politik maďarské národnosti
 Petr Holota (* 1965) – český fotbalista, obránce a záložník, reprezentant Československa
 Vladimír Benedikt Holota (* 1922) – český katolický kněz a františkán, dále též spisovatel, publicista, vyhledávaný zpovědník a duchovní vůdce